Beloofde Land - religieuze term ontleend aan de traditie in de Hebreeuwse Bijbel
 Het beloofde land (Järnefelt) - compositie van Armas Järnefelt
 Een beloofd land - eerste deel van de memoires van Barack Obama

Zie ook 
 Promised Land, doorverwijspagina